Branchia är ett släkte av spindeldjur. Branchia ingår i familjen Ammotrechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Branchia